Большие Кулики — название населённых пунктов в России:

 Большие Кулики — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Большие Кулики — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Большие Кулики — деревня в Северном районе Новосибирской области.
 Большие Кулики — село в Моршанском районе Тамбовской области.